Новосёловский — название населённых пунктов в России:

 Новосёловский — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Новосёловский — посёлок в Курском районе Курской области.